Controle
Verificatiebeginsel of verificatieprincipe (logisch-positivisme)
Cv-verificatie
Onderwijsverificatie
Verificatie (informatica), formele verificatie van specificaties